Вандёвр-сюр-Барс () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Вандёвр-сюр-Барс. INSEE код кантона — 1017. 24 коммуны кантона находятся в округе Труа, 13 — в округе Бар-сюр-Об. В 2015 году размер кантона был увеличен с 19 коммун до 37.

История 
Кантон Вандёвр-сюр-Барс был создан в XIX веке. До реформы 2015 года в кантон входило 19 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Вандёвр-сюр-Барс присоединили 4 коммуны кантона Эссуа, 14 коммун кантона Люзиньи-сюр-Барс, 5 коммун Буйи и 1 коммуну Труа-7.

Коммуны кантона 

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 18 коммун, а население соответственно возросло до 21 361 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Вандёвр-сюр-Барс баллотировались 3 пары кандидатов (явка составила 53,22 %). Во втором туре 29 марта, Кристиан Бланль и Мариэль Шевалье были избраны с поддержкой 57,92 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 54,55 %.

Примечания 

Кантоны департамента Об